Okręty US Navy o nazwie USS „Quest”

 Pierwszy USS „Quest” (SP-171) był patrolowcem. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Quest” (AM-281) był trałowcem typu Admirable.

Quest